Диего Виера (): Виера, Диего (род. 1972) — уругвайский футболист.
 Виера, Диего (род. 1991) — парагвайский футболист.